Anežka Burgundská (1407 – 1. prosince 1476) byla vévodkyně z Bourbonu a Auvergne, hraběnka z Clermontu, dcera Jana I. Burgundského a Markéty Bavorské. Jejími mateřskými prarodiči byli Albrecht I. Bavorský a Markéta z Briegu, otcovskými prarodiči jí byli Filip II. Burgundský a Markéta III. Flanderská.

Manželství a potomci 
Anežka se provdala za Karla I. Bourbonského a měla s ním několik dětí:

 Jan II. Bourbonský (1426–1488), bourbonský vévoda.
 Marie Bourbonská (1428–1448), manželka Jana II. Lotrinského.
 Filip Bourbonský (1430–1440), Pán z Beaujeu.
 Karel II. Bourbonský (Château de Moulins 1434–1488, Lyon), kardinal a arcibiskup z Lyony a bourbonský vévoda.
 Isabella Bourbonská (1436–1465), manželka Karla Smělého a matka Marie Burgundské.
 Petr II. Bourbonský (1438–1503, Château de Moulins), bourbonský vévoda.
 Ludvík Bourbonský (1438-1482), biskup z Liège.
 Markéta Bourbonská (1439-1483), manželka Filipa II. Savojského.
 Kateřina Bourbonská (1440-1469), manželka Adolfa z Guelders.
 Johana Bourbonská (1442–1493), manželka Jana II. ze Chalonu.
 Jakub Bourbonský (1445–1468), hrabě z Montpensier.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v roce 1407
Úmrtí 1. prosince
Úmrtí v roce 1476
Dynastie Valois
Bourbonské vévodkyně
Pohřbení v klášteře Souvigny
Ženy